Бородино́ — город (с 1981) в Красноярском крае России.

В рамках административно-территориального устройства является краевым городом. В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование город Бородино со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен в 155 км от Красноярска, в 18 км к югу от г. Заозёрный, в 9 км от ст. Камала, где находится ближайшая железнодорожная станция.

Климат 
Преобладает резко континентальный климат. Среднегодовое количество осадков — 530 мм.

История 

Образован в 1949 году как посёлок угольщиков при Ирша-Бородинском угольном разрезе. Название получил от села Бородино, находящегося в 5 км от города и расположенного на Московском тракте. По легенде, село основано солдатами Семёновского полка, участниками Отечественной войны 1812 и «её главном событии – Бородинской битвы», сосланными в Сибирь после восстания в полку в 1820 году. Село получило имя Бородино ещё в 1827 году в честь сражения на Бородинском поле 1812 года.

Строительство города (сначала рабочего посёлка) началось в августе 1945 года.

По имеющимся данным, первыми к строительству посёлка приступили бывшие военнопленные советские солдаты, репатриированные в СССР из Франции после поражения нацистской Германии в Второй мировой войне. Прибывшие 8 августа 1945 г. эшелоном в составе полка на ст. Заозерная, они уже на следующий день приступили к обустройству посёлка строителей угольного разреза. Затем в город стали приезжать работники по организованному набору, в основном из западных областей России («вербованные»).

В конце 1949 года был сдан в эксплуатацию угольный разрез «Ирша-Бородинский». Выдавший на-гора в первый год эксплуатации 350 тыс. тонн угля, разрез «Бородинский» в 80-х годах стал самым крупным угольным предприятием России. В конце 1980-х годов добыча достигала 30 млн тонн угля. По итогам 2008 г. на разрезе было добыто 24 млн тонн. Ныне разрез входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Летом 1981 посёлок Бородино получил статус города. На тот момент в нём насчитывалось менее 12 тыс. жителей.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Городской округ город Бородино включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Социальная сфера и сфера услуг, культурная жизнь 

Учреждения образования Бородино представлены тремя общеобразовательными средними школами, шестью библиотеками, шестью детскими дошкольными образовательными учреждениями, двумя учреждениями дополнительного образования. В городе имеется Детская школа искусств, Дом ремесел, Станция юных техников.

В городе имеется больничный комплекс, принятый в эксплуатацию в 2004 году. Поликлиника комплекса способна принять за смену 800 человек, а стационар рассчитан на 133 места.

В городе издаётся еженедельная газета «Бородинский вестник». Шесть дней в неделю выходит в эфир телекомпания СУЭК «Бородино».

Население

Достопримечательности 
 Храм преподобного Сергия Радонежского;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей истории города Бородино;
 Городской дворец культуры «Угольщик»;
 Бородинский угольный разрез имени Михаила Ивановича Щадова;

Транспорт 
С автовокзала автобусы отправляются в Заозерный, Красноярск, Канск.

Экономика 
 Разрез Бородинский
 Ремонтно-механический завод
 Хлебозавод «Типэк»
 Фабрика мебели «АБВ»

Спорт 
С 1982 года в городе действует Детско-юношеская спортивная школа по шести видам спорта: биатлон, лыжные гонки, баскетбол, борьба дзюдо, футбол, шахматы. Заслуженные мастера спорта биатлонистки Ольга Ромасько и Ольга Медведцева — воспитанницы бородинской ДЮСШ.

В городе тренируется команда по хоккею с шайбой «Шахтёр».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Первый интернет сайт г. Бородино
 Герб города
  Бородино в энциклопедии «Мой город»
 Официальный сайт администрации г. Бородино
 

Города Красноярского края
Города, основанные в XX веке
Населённые пункты краевого подчинения Красноярского края
Населённые пункты городского округа город Бородино
Городской округ город Бородино